Светлана Васильевна Строганова (род. 21 мая 1976, дер. Шуйбеляк Новоторъяльского района Марийской АССР) — российская певица и актриса, ведущая.

Биография 

После окончания средней общеобразовательной школы обучалась актёрскому мастерству в театральной студии Марийского молодёжного театра под руководством Олега Иркабаева (1993—1994). В 1994 году поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в Москве, которое окончила с красным дипломом. С момента окончания и по настоящее время работает в Марийском национальном театре драмы имени М. Шкетана.

Театральная актриса

Киноактриса 
В 2005 году снялась в фильме известного российского режиссёра Александра Рогожкина «Перегон», где исполнила роль Валентины. На международном кинофестивале Гильдии актёров кино России «Созвездие» роль Светланы Строгановой номинировалась на приз «За лучшую женскую роль второго плана».

Певица

Награды 
 Заслуженная артистка Марийской АССР (2006)
  (2007)
 Народная артистка Республики Марий Эл (2014)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Строганова Светлана Васильевна.

Актёры Марий Эл
Персоналии:Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана